Op het Australian Open 1987 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 14 tot en met 25 januari 1987.

Toernooisamenvatting 
Sinds 1969 was er op het Australian Open geen gemengd dubbelspel meer gespeeld. Derhalve waren er geen titelverdedigers.

Het eerste reekshoofd, Elizabeth Smylie en John Fitzgerald, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Het als vierde geplaatste Amerikaanse duo Zina Garrison en Sherwood Stewart won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Britse koppel Anne Hobbs en Andrew Castle in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was voor beiden hun eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Drie Nederlanders speelden mee:
 Carin Bakkum en de Amerikaan Rick Rudeen bereikten de tweede ronde.
 Marianne van der Torre en Michiel Schapers strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag.4)
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1987